Le kraken est une créature mythique et fantastique issue des légendes scandinaves médiévales. Il peut également désigner :

Littérature ou bandes dessinées 
 Kraken, roman de fantasy de l'auteur britannique China Miéville
 Kraken, série de bande dessinée
 Kraken, éditeur de bande dessinées
 , personnage apparu au fil des décennies dans la bande dessinée et les comics.

Musique 
 Kraken, projet studio français de metal néo-classique dont le créateur est Patric Coll
 Kraken, groupe de hard rock colombien, originaire de Medellín
 KRAKEN, groupe de thrash metal français de Basse-Normandie (Caen)

Astronomie 
 Kraken Catena, zone de rift sur le satellite Triton de Neptune.
 Kraken Mare, le plus grand lac d'hydrocarbures connu sur le satellite Titan de Saturne.
 La , une galaxie hypothétique qui aurait fusionné avec la Voie lactée il y a 11 milliards d'années.

Autres 
 Kraken de Seattle, club de hockey sur glace de Seattle, jouant en LNH à partir de la saison 2021-2022
 Le Kraken, plus long cerf-volant du monde
 Kraken, montagnes russes sans sol du parc SeaWorld Orlando
 Kraken, plateforme de change pour la monnaie virtuelle Bitcoin
 Kraken est un utilitaire de mesure des performances des navigateurs web développé par la fondation Mozilla
 Kraken, marque de rhum
 Kraken (ex-Pedro Doncker) est un trois-mâts goélette de 1974 appartenant à l'O.N.G. Wings Of The Ocean
 Razer Kraken, une gamme de casque gaming de la marque Razer
 Kraken est un système OCR clé en main optimisé pour les documents en caractères historiques et non-latins

Voir aussi 
 Craken